Contea di Turkana – contea del Kenya
Lago Turkana – lago del Kenya
Lake Turkana National Parks – un gruppo di aree naturali protette nei pressi del Lago Turkana
Turkana – etnia del Kenya
Lingua turkana – lingua del popolo Turkana
Turkana IV – pianeta immaginario di Star Trek: The Next Generation